El término anexo puede referirse:

 a los adenda o anexos o apéndices de obras literarias, científicas o leyes y normas, que amplían la información sobre la misma;
 al espacio de nombres «Anexo», en la Wikipedia, para ofrecer información de soporte enciclopédico de algunos artículos (:Categoría:Anexos);
 para la creación y distribución, véase Ayuda:Anexo;
 a una línea telefónica que está unida o que pertenece a una central telefónica (regionalismo peruano);
 a los órganos y estructuras del aparato reproductor femenino que rodean y que son contiguas al útero.
 El anexo, capítulo de la serie estadounidense El ala oeste de la Casa Blanca.
 Cerro Anexo, elevación glaciarizada ubicada en Argentina. 
 Pabellón Anexo, pabellón deportivo estatal de Angola.

Enlaces externos